

Musica
Jennie Kim (o solo Jennie) – cantante e rapper sudcoreana

Nome 
Jennie – variante del nome proprio di persona Jenny

Cinema 
Jennie – film muto del 1920 diretto da Alan Crosland
Jennie (Jennie Gerhardt) – film del 1933 diretto da Marion Gering
Jennie – film del 1940

Teatro 
Jennie – musical di Broadway del 1963